A linha de Sintra um dos quatro serviços da rede de comboios suburbanos da CP Urbanos de Lisboa (USGL), na Grande Lisboa, Portugal, com circulações entre Mira-Sintra - Meleças e Alverca, e entre Sintra e Rossio, usando a Linha de Sintra, e partes da Linha do Norte, da Linha de Cintura, e da Linha do Oeste. Desde maio de 2000, com a criação da família Queluz-Massamá–Alverca, é alcunhada também como Linha de Sintra/Azambuja, pela ligação destes dois corredores ferroviários. Até 2011, e mesmo posteriormente (quando apresentada em separado da Linha da Azambuja), é representada verde nos diagramas dos serviços USGL .

Estações 
Desde a estação de Sete Rios até à estação de Alverca, a linha de Sintra circula em conjunto com o serviço USGL “Linha da Azambuja”.

Frota 

A partir do ano de 1993, foram introduzidas na linha de Sintra as UQE (Unidades Quadruplas Eléctricas — das séries gémeas 2300 e 2400), produzidas pela Sorefame; em 2008 algumas unidades foram renovadas, apresentando um novo aspecto interior e exterior. Em finais de 2013, devido a problemas nos seus rodados, foram substituídas provisoriamente pelas 3500, de dois pisos.

História

Serviço 
Apesar de ser uma das linhas de comboio suburbanas da Europa com maior afluência de passageiros, apresenta vários problemas de insegurança, tendo já sido palco de vários confrontos entre grupos rivais e a Polícia de Segurança Pública.

Ligações externas 
 

Linha de Sintra